Walraven ist der Familienname folgender Personen:
Joost Walraven (* 1947), niederländischer Bauingenieur
 Sharon Walraven (* 1970), niederländische Rollstuhltennisspielerin
 Theodore Walraven (* 1916), niederländischer Astronom

Walraven bezeichnet außerdem
 (1946) Walraven, ein Asteroid